Osoby:
 Ferdinand Wüstenfeld - niemiecki orientalista
 Jan Wüstenfeld - niemiecki biathlonista

Zobacz też:
 Wüstefeld
 Wüstenfelde
 Wüstenfelden